Ringenwalde bezeichnet Ortschaften:

 in Deutschland
 Ringenwalde (Märkische Höhe), Ortsteil von Märkische Höhe, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Ringenwalde (Temmen-Ringenwalde), Ortsteil von Temmen-Ringenwalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg

 in Polen
 Dyszno (ehemals Ringenwalde im Landkreis Soldin, Brandenburg); heute in der Gmina Dębno (Powiat Myśliborski), Woiwodschaft Westpommern

Ringenwalde ist ein Namensteil von:
 Hugo von Saldern-Ahlimb-Ringenwalde (1829–1893), deutscher Majoratsbesitzer und Politiker, MdR